Der Bezirk Glenner war bis 2000 eine Verwaltungseinheit des Kantons Graubünden in der Schweiz.

Die Gemeinden des ehemaligen Bezirks Glenner

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1878: Abspaltung von Tersnaus → St. Martin

 1943: Namensänderung von Andest → Andiast
 1943: Namensänderung von Furth → Uors
 1943: Namensänderung von Kästris → Castrisch
 1943: Namensänderung von Luis → Luven
 1943: Namensänderung von Neukirch bei Ilanz → Surcuolm
 1943: Namensänderung von Obercastels → Surcasti
 1943: Namensänderung von Panix → Pigniu/Panix
 1943: Namensänderung von Ruis → Rueun
 1943: Namensänderung von Sagens → Sagogn
 1943: Namensänderung von Seewis im Oberland → Sevgein
 1943: Namensänderung von Seth → Siat
 1943: Namensänderung von Waltensburg → Waltensburg/Vuorz
 1963: Fusion Peiden und Uors → Uors-Peiden
 1969: Namensänderung von Fellers → Falera
 1978: Fusion Ilanz (Stadt) und Strada → Ilanz GR
 1983: Namensänderung von Cumbels → Cumbel
 1983: Namensänderung von Igels → Degen
 1983: Namensänderung von Schleuis → Schluein
 1983: Namensänderung von Vigens → Vignogn
 1984: Namensänderung von Pigniu/Panix → Pigniu
 1987: Namensänderung von Villa (GR) → Vella
 2001: Bezirkswechsel aller Gemeinden vom ehemaligen Bezirk Glenner → Bezirk Surselva

Das Bundesamt für Statistik führte den Bezirk unter der BFS-Nr.: 1803.

Glenner
Geschichte (Kanton Graubünden)
Surselva